VTK:

 Vilniaus technikos kolegija, ehemalige litauische Hochschule in Vilnius
 Visualization Toolkit, eine Open-Source-C++-Klassenbibliothek

Abkürzung